Korsch ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Korsch (* 1949), deutscher evangelischer Theologe
 Feodor Korsch (1856–1914), deutscher Arzt und Sanitätsoffizier
 Fjodor Jewgenjewitsch Korsch (1843–1915), russischer klassischer und slawischer Philologe und Orientalist 
 Hedda Korsch (1890–1982), deutsche Reformpädagogin
 Karl Korsch (1886–1961), marxistischer Philosoph
 Max Korsch (* 1988), weißrussischer Songwriter und Sänger
 Nikita Leontjewitsch Korsch (1731–1835), russischer Geschichtenerzähler
 Oskar Korsch (1831–1896), deutscher Jurist
 Pawel Alexandrowitsch Korsch (* 1987), russischer Radrennfahrer
 Tazzjana Korsch (* 1993), weißrussische Speerwerferin
 Wiktor Korsch (* 1933), sowjetischer Gewichtheber

Sonstiges:
 Korsch AG, Maschinenbauunternehmen aus Berlin, Hersteller von Tablettenpressen
 Korsch-Teleskop, Bauform von Spiegelteleskopen
 Mount Korsch, Berg in der Ross Dependency, Antarktika